Rutz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rutz (1846–1908), bayerischer Generalmajor
 Andreas Rutz (* 1974), deutscher Historiker 
 Emmanuel Rutz (* 1972), Schweizer Ordenspriester und Abt von St. Otmarsberg
 Gregor A. Rutz (* 1972), Schweizer Politiker (SVP)
 Gustav Rutz (1857–1949), deutscher Bildhauer
 Johann Müller-Rutz (1854–1944), Schweizer Entomologe
 Karin Rutz-Gießelmann (* 1948), deutsche Fechterin und Olympiateilnehmerin
 Maria Johanna Baptista Rutz (1777–1854), letzte Äbtissin des Klosters Tänikon im Kanton Thurgau 
 Michael Rutz (* 1951), deutscher Journalist
 Niklas Rutz (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Ottmar Rutz (1881–1952), deutscher Rechtsanwalt, völkischer Politiker und Schriftsteller
 Peter Rutz (* 1941), Schweizer Philosoph
 Selina Rutz-Büchel (* 1991), Schweizer Mittelstreckenläuferin
 Viktor Rutz (1913–2008), Schweizer Maler, Zeichner und Plakatgestalter
 Werner Rutz (* 1930), deutscher Geograph und Hochschullehrer 
 Willi Rutz (1907–1993), deutscher Fußballspieler

Rutz ist der Name folgender Unternehmen:
 Restaurant Rutz, erstes Berliner Restaurant mit drei Michelinsternen, seit 2020 unter Marco Müller

Siehe auch:
 Ruits
 Ruiz
 Ruz
 Ruths